HEZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Natchez / Hardy (Mississippi), Stati Uniti